8-ма флотилія підводних човнів Крігсмаріне () — з'єднання, навчальна флотилія підводних човнів військово-морських сил Третього Рейху за часів Другої світової війни.

Історія 
8-ма флотилія підводних човнів Крігсмаріне була сформована у жовтні 1941 року під командування досвідченого капітан-лейтенанта кавалера Лицарського хреста Залізного хреста Георга-Вільгельма Шульца, який одночасно перебував у посаді командира 6-ї флотилії, котра дислокувалася в Данцигу.

Флотилія, разом з 4-ю та 5-ю флотиліями Крігсмаріне, створювалася для бойової підготовки та злагодження екіпажів підводних човнів бойових флотилій, котрі потім убували на західне узбережжя та брали участь у битві за Атлантику. Основним призначенням 8-ї флотилії була підготовка екіпажів на підводних човнах типу VIIC. 1942 році перебазувалася з Кенігсберга до Данцига. В останні місяці війни декілька човнів взяло участь у боях проти радянського флоту на Балтійському морі. Розформована після лютого 1945 року.

Командири

ПЧ, що входили до складу 8-ї флотилії

Див. також 
 Зеєгунд
 Другий щасливий час
 Список підводників — кавалерів Лицарського хреста Залізного хреста
 Список найбільших битв за конвої Другої світової війни
 Список найрезультативніших командирів підводних човнів Німеччини

Посилання

Література 
 Бишоп К. Подводные лодки кригсмарине. 1939—1945. Справочник-определитель флотилий = Kriegsmarine U-boats 1939—1945. — М.: Эксмо, 2007. — 192 с. — (Военная техника III Рейха). — ISBN 978-5-699-22106-6

Примітки 

Флотилії Крігсмаріне
Військові формування, засновані 1941
Військові формування, розформовані 1945